Shero steht für:
 Shero (Film), deutsch-syrischer Spielfilm von Jean Houro aus dem Jahr 2017

Shero ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Shero (1925–1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Lucius Rogers Shero (1891–1968), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Ray Shero (* 1962), US-amerikanischer Eishockeyspieler und General Manager